Wata Pur (district), een district in Afghanistan.
Wata Pur (dorp), de hoofdplaats binnen dit district.